Игровая психотерапия — метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с использованием игры.

Игровые ситуации дают возможность показать пациенту способы решения конфликтных ситуаций, корригировать неблагоприятные черты характера, дезактуализировать фобические проявления. Метод игровой психотерапии используется как самостоятельно, так и в рамках индивидуальной, групповой, семейной психотерапии и может успешно сочетаться со многими другими методами психотерапевтического воздействия (внушение наяву, аутотренинг, косвенная и рациональная психотерапия, имаготерапия). Используются самостоятельные и ролевые игры, импровизации, осуществляемые в директивной и недирективной формах.

Следует также различать «игровую терапию» (более общий термин) и игровую психотерапию. В первом случае психотерапевтический аспект не предполагается. Это может быть и обучение определённым навыкам, например: использование в занятиях по лечебной физкультуре, обучение детей, больных диабетом, в оказании себе помощи и так далее.

Таким образом, можно сказать, что англоязычный термин «игровая терапия» (play therapy) и часто употребляющийся в России термин «игровая психотерапия» недостаточно точны.

Кроме того, существует несколько основных направлений игровой психотерапии, но очень часто происходит отождествление исключительно недирективной игровой психотерапии с игровой психотерапией вообще. При этом в качестве пациентов видятся только дети.

Виды игровой психотерапии 

Можно выделить несколько направлений, в зависимости от того, какую теоретическую модель использует психотерапевт:
 Психоаналитическое (психодинамическое) направление, в котором спонтанная игра клиента (обычно ребёнка) понимается прежде всего как путь к его бессознательному.
 Основоположниками метода являются А. Фрейд и М. Кляйн. Для Мелани Кляйн спонтанные игры ребёнка являлись эквивалентом свободных ассоциаций взрослых пациентов. Для Анны Фрейд — способом установления союза с ребёнком против некоторой части его душевной жизни. Кляйн, в отличие от Анны Фрейд, предлагала ребёнку сразу интерпретировать игру, считая, что суперэго уже достаточно развито для этого.
 Д. В. Винникотт применял игровую психотерапию в первую очередь для переработки детьми опыта ранних конфликтов привязанности и разлуки.
 В эту же категорию можно отнести и песочную терапию, как ответвление Юнгианской школы психоанализа.
 Недирективная игровая психотерапия, воплощающая подходы гуманистической психологии К. Р. Роджерса. Как метод была разработана Вирджинией Экслайн и Гарри Л. Лэндретом. Представляет собой спонтанную игру в хорошо оснащённой игровой комнате, при создании безопасных психотерапевтических условий.
 Поведенческая игровая психотерапия, основанная на теориях Б. Ф. Скиннера и А. Бандуры. Основная задача терапевта в ней — обучение тому, как правильно играть свои социальные роли.
 «Освобождающая» игровая психотерапия, представляющая собой терапию отреагированием. Разработана в 1930-х годах Д. М. Леви. В ней применяются игровые ситуации, в которых ребёнок может пережить конфликтную или страшную для него ситуацию вновь, но в безопасной обстановке. Воссоздание такого травмирующего события позволяет больному освободиться от психического напряжения, вызванного этим событием.
 Структурированная игровая психотерапия — развитие метода освобождающей игровой терапии. Разработана Г. Хембриджем. Пациенту предлагается уже структурированная игровая ситуация, с помощью которой можно решить конкретные задачи (агрессивность к сиблингу, тревога по поводу разлуки с матерью и т. п.)
 Игровая психотерапия построения отношений, основанная на идеях Отто Ранка, Тафта и Ф. Оллена. Акцентируется на отношениях между терапевтом и клиентом «здесь и теперь», без попыток объяснять их прошлый опыт.
 Интегративно-эклектическое направление игровой психотерапии, включающее более или менее гармонично сочетающиеся элементы предыдущих; практически встречается чаще других.

История возникновения метода 
Первые упоминания о важности наблюдения за детской игрой были написаны философом Жан-Жаком Руссо в книге "Эмиль" (Emile, or On Education), в 1979 году в Европе. Он утверждал, что наблюдение за детскими играми - это способ узнать о детях и прямой ключ к пониманию детской психологии.

От образования к терапии 
В 19 веке австрийский психоаналитик Гермин Хуг-Хельмут формализовала игру как терапию: предоставив детям игрушки, чтобы они могли себя выразить, и наблюдала за игрой для анализа ребенка. Австрийская писательница и психоаналитик Мелани Кляйн использовала игру, как средство анализа детей в возрасте до 6-ти лет. Она утверждала, что детская игра - такая же, как свободное общение со взрослыми и обеспечивала доступ к бессознательному ребёнка.

Анна Фрейд (1946, 1965), использовала игру, чтобы облегчить привязанность к терапевту и якобы получить доступ к психике ребенка.

См. также 
 Больничная клоунада

Примечания

Литература 
Книги

 Игровая семейная психотерапия / под ред. Ч. Шеффера. — СПб.: Питер, 2001.
 Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Коррекционные, развивающие адаптирующие игры. — СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС.
 Карабанова О. А. Игра в коррекции психического развития ребёнка. — М., 1997.
 Лэндрет Г. Л. Игровая терапия: искусство отношений : пер. с англ. — М. : Институт практической психологии, 1998.
 О’Коннор К. Теория и практика игровой психотерапии. — С-Пб., 2002.
 Семёнова К. А., Махмудова Н. М. Медицинская реабилитация и социальная адаптация больных детским церебральным параличом : руков. для врачей / под ред. Н. М. Маджидова — М. : Медицина, 1979. — 490 с.
 Спиваковская А. С. Психотерапия: игра, семья, детство. — М., 1999.
 Хухлаева О. В., Хухлаев О. Е., Первушина И. М. Маленькие игры в большое счастье. Как сохранить психическое здоровье дошкольника. — М. : Апрель Пресс : ЭКСМО-Пресс, 2001. — 224 с.
 Экслайн В. Игровая терапия. — М. : Апрель-Пресс, 2007. — 416 с.

Статьи
 Фадеева Е. В., Коган Б. М. Использование методов игровой терапии для коррекции личностных нарушений у детей с церебральным параличом // Детская и подростковая реабилитация. — 2004. — № 1 (2).

Ссылки 
 Игровая терапия навыков общения дошкольников

Методы психотерапии